

Глуховка — село, Бескарагайський район, Абайська область

Глуховка — присілок, Можайський міський округ, Московська область
 Глуховка — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область